Kanso kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Kanso (kulle i Burkina Faso), Hauts-Bassins, Province du Houet,

Estland 

 Kaansoo, ort, Pärnu län, Vändra vald, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar